Petra Cetkovská e Lucie Hradecká erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Bretagne 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nina Bratčikova e Darija Jurak che hanno battuto in finale Johanna Larsson e Jasmin Wöhr 6–4, 6–2.

Teste di serie

 Johanna Larsson /  Jasmin Wöhr (finale)
 Sharon Fichman /  Ol'ga Savčuk (semifinali)

 Nina Bratčikova /  Darija Jurak (campionesse) 
 Sandra Klemenschits /  Stefanie Vögele (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open GDF SUEZ de Bretagne 2011